Келвин може да се отнася за:
 Келвин, единица за температура
 Уилям Томсън, барон Келвин (1824-1907), ирландски физик и инженер
 Келвин (река), река в Шотландия